George Coșbuc, poeta romeno
Coșbuc, comune della Romania del distretto di Bistrița-Năsăud